Александр Оганесович Навакатикян (; 1925—2006) — советский учёный и педагог в области гигиены, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АМН СССР (1988), действительный член НАН Украины (1992) и НАМН Украины (1993). Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР (1985).

Биография 
Родился 29 апреля 1925 года в Ереване. 

С 1943 по 1948 год обучался в Северо-Осетинском государственным медицинском институте, с 1948 по 1951 год обучалась в аспирантуре этого института.

С 1960 по 1968 год на научной работе в Донецком НИИ гигиены труда в должности  заместителя директора по научной работе, одновременно с 1965 года помимо научной занимался и педагогической работой в Донецком государственном университете был организатором и первым заведующим кафедры физиологии человека и животных.

С 1968 по 2002 год на научной работе в  в должностях: с 1968 по 1996 год — заместитель директора по науке этого института и одновременно заведующий отделом физиологии труда.

Научно-педагогическая деятельность 
Основная научно-педагогическая деятельность А. О. Навакатикяна была связана с вопросами в области теоретических и практических вопросов физиологии, гигиены и медицины труда. Основные его научные исследования были посвящены 
механизмам развития, диагностике и профилактике предпатологии, патологии и  стресса, развивавшиеся в ходе факторов среды и трудовой деятельности. С 2002 года являлся членом Правления Украинского научного общества гигиенистов и физиологов.

В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Влияние адреналина и симпатической нервной системы на функциональное состояние барорецепторов аортальной и синокаротидной рефлектогенных зон», в 1962 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктор медицинских наук по теме: «Функциональное состояние дыхательной системы при пневмокониозах и хронических бронхитах пылевой этиологии и роль нервных механизмов в его изменениях», в 1965 году ему была присвоена учёная степень профессора. В 1988 году он был избран член-корреспондентом АМН СССР. В 1992 году избран действительным членом НАН Украины, а в 1993 году —  действительным членом НАМН Украины по отделению патологическая физиология. Под руководством А. О. Навакатикяна было написано около трёхсот сорока научных работ, в том числе шесть монографий и двенадцать учебников для высших заведений. Им было подготовлено девять докторов и сорок семь кандидатов наук.

Скончался 3 ноября 2006 года в Киеве.

Библиография 
Методика функциональных исследований дыхательной системы при периодических медосмотрах рабочих "пылевых" профессий / Канд. мед. наук А. О. Навакатикян. - Сталино : [б. и.], 1961. - 23 с.
Функции дыхания при пневмокониозах и пылевых бронхитах. - Москва : Медицина, 1967. - 196 с.
Физиологическая характеристика труда оператора. - Киев : О-во "Знание" УССР, 1979. - 24 с.
Возрастная работоспособность лиц умственного труда. - Киев : Здоров'я, 1979. - 207 с.
Стресс и профилактика его неблагоприятного действия / А. О. Навакатикян. - Киев : о-во "Знание" УССР, 1981. - 25 с.
Гигиена и физиология труда на тепловых электростанциях / Ю. И. Кундиев, А. О. Навакатикян, В. А. Бузунов. - М. : Медицина, 1982. - 222 с.
Здоровье и работоспособность при умственном труде / А. О. Навакатикян, А. И. Ковалева. - Киев : Здоровье, 1989. - 82 с.  ISBN 5-311-00367-7

Награды и звания 
Орден «Знак Почёта»
Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР

Примечания

Литература 
 Айриян А. П. Армянские учёные-медики. - Ереван, 1998. — 276 с. — ISBN 99930-1-001-7

Медики по алфавиту
Медики СССР
Авторы учебников медицины
Выпускники Северо-Осетинской медицинской академии
Преподаватели ДонНУ